Andrea Guarneri: famosissimo liutaio cremonese del XVII secolo
 Andrea Guarneri: politico siciliano del XIX secolo